Забіг має кілька значень:

 У спортивних змаганнях — біг на певну відстань
 Загальна назва гонки на іподромі.
 Змагання на собачих перегонах.

Література 
Стаття  в Академічному тлумачному словнику (1970—1980).